Ске́лтон () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
  (1931—2013) — американский политик, член Палаты представителей (1977—2011).
 Скелтон, Алекс — британский гребец, бронзовый медалист чемпионата Великобритании в восьмёрках (2005).
  (род. 1942) — американская галеристка и художница, чьи работы входят в частности в собрание музея «Хай».
 Вали-Скелтон, Барбара (род. 1996) — папуа-новогвинейская пловчиха, серебряная медалистка Тихоокеанских игр в эстафете 4×50 м комплексным плаванием (2015).
  (1641—1696) — английский дипломат, посланник в Священной Римской Империи (1675—1681), Республике Соединённых провинций (1685—1686) и Франции (1686—1688).
 Скелтон, Бекки (род. 1983) — британская велогонщица, бронзовая медалистка Великобритании по маунтин-байку (2019).
  (род. 1989) — британский жокей, победитель наибольшего числа скачек серии «Национальная охота» (2020—2021), сын Ника Скелтона, брат Дэна Скелтона.
  (также известна под псевдонимом Джон Пресланд; 1885—1975) — австралийская и британская писательница, поэтесса и драматург.
  (род. 1981) — британский футболист и тренер, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Гретна» (2006).
 Скелтон, Гэри — британский игрок в боулз, чемпион Шотландии в четвёрках (1985).
  (род. 1999) — австралийский регбист, игрок национальной сборной по регби-7.
 Скелтон, Джессика — британская кёрлингистка, участница чемпионата Европы по кёрлингу в составе сборной Англии (2022).
  (1916—1998) — британский писатель и переводчик, лауреат премии Шлегеля — Тика Общества авторов (1974, 1992).
 Скелтон, Джо — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в тройках (2010).
  (1783—1871) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи, брат гравёра Уильяма Скелтона.
 Скелтон, Джон:
 Скелтон, Джон (1460—1529) — английский поэт.
 Скелтон, Джон (1923—1999) — британский скульптор.
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Аризона Кардиналс».
 Скелтон, Джордж — британский торговец и политик, лорд-мэр Йорка (1740—1741, 1751—1752).
  — британский конный тренер, сын Ника Скелтона, брат Гарри Скелтона.
  (1918—2003) — англиканский священник, епископ Матабелеленда (1962—1970) и Личфилда (1975—1984).
 Скелтон, Крис — новозеландский фоторепортёр, лауреат преии Ассоциации издателей газет за тематическое (2015) и портретное фото (2018) и как фотограф года (2019).
  (род. 1945) — канадский политик, член Палаты общин (2000—2008).
  (род. 1987) — британская синхронистка, участница Олимпийских игр (2012).
  (род. 1951) — канадский англиканский священник, епископ Нью-Уэстминстера (2014—2021).
 Скелтон, Мэтт (род. 1967) — британский боксёр и кикбоксер.
 Скелтон, Ник (род. 1957) — британский конник, олимпийский чемпион (2012, 2016), отец Гарри и Дэна Скелтонов.
  (1880—1935) — британский политик, член Палаты общин (1924—1935).
 Скелтон, Питер — британский военный моряк; командующий ВМС Великобритании в Персидском заливе (1949—1950).
 Скелтон, Ред (1913—1997) — американский комедиант и актёр.
 Скелтон, Роберт:
  (1903—1977) — американский пловец, олимпийский чемпион и мировой рекордсмен по плаванию на 200 м брассом (1924).
  (1934—2016) — новозеландский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (1976), брат Билла Скелтона.
  (1906—1970) — британский музейный работник, историк картографии, обладатель медали Виктории Королевского географического общества (1970).
  (род. 1966) — американский наездник, чемпион Профессиональной ассоциации ковбоев родео по командному заарканиванию (1997—2004).
  (также известен под псевдонимами A Broken Consort, Carousell, Riftmusic, *AR) — британский музыкант-мультиинструменталист.
  (1925—1997) — британский и канадский поэт, литературовед и редактор.
 Скелтон, Рут — британский политик, мэр Дерби (2004—2005).
  (род. 1972) — британский игрок в боулз, чемпион мира в помещениях среди смешанных (2011) и мужских (2015) пар.
 Скелтон, Сиени (род. 1975) — бегунья Американского Самоа, бронзовая медалистка чемпионата Океании по лёгкой атлетике в беге на 1500 м и полумарафоне (1996), серебряная медалистка Южнотихоокеанских мини-игр в беге на 10 000 м (1997).
 Скелтон, Софи (род. 1994) — британская актриса.
  (род. 1966) — американская художница и режиссёр, лауреат премий «Эмми» за мультфильм (2010) и короткометражный мультфильм (2011).
  (род. 1968) — австралийский оперный певец, лауреат Международной оперной премии (2014).
  (1856—1900) — британский жокей, победитель скачек «Гранд Нэйшнл» (1886).
 Скелтон, Уильям:
  — канцлер Оксфордского университета (1339—1341).
  (1763—1848) — британский гравёр, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи, брат Джозефа Джона Скелтона.
  (1931—2016) — новозеландский жокей, обладатель Оклендского (1965) и Веллингтонского (1968) кубков, брат жокей Боба Скелтона.
  (род. 1992) — австралийский регбист, победитель турнира «Супер Регби» в составе клуба «Уаратаз» (2014) и Чемпионата регби в составе национальной сборной (2015), обладатель Кубка европейских чемпионов в составе «Сэрасинс» (2019) и «Стад Рошле» (2022).
  (1707—1787) — ирландский протестантский священник и писатель.
 Скелтон, Чарльз:
  (1806—1879) — американский политик, член Палаты представителей (1851—1855).
  (1833—1913) — британский политик, мэр Шеффилда (1894).
  (род. 1971) — южноафриканский игрок в регбилиг, участник Кубка мира (2000).
  (1884—1959) — англиканский священник, епископ Линкольна (1942—1946).
 Скелтон, Энди (род. 1987) — канадский софтболист, чемпион мира (2015).
 Скелтон, Эрнест (род. 1977) — самоанский регбист, игрок национальной сборной.

Топоним 
 Скелтон — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.
  — невключённая территория в округе Логан, штат Иллинойс, США.